Vegeu lixiviació (procés) per una panoràmica general sobre la lixiviació.
 Lixiviació (agricultura), pèrdua de nutrients solubles en l'aigua des del sòl o l'aplicació d'una irrigació excessiva al sòl per eliminar o disminuir la salinitat del sòl
 Lixiviació (metal·lúrgia), un mètode molt estès que converteix els metalls en sals solubles en un medi aquós
 Lixiviació (mineria), procés industrial per extreure metalls directament de la mena.
 Lixiviació (pedologia), pèrdua de minerals i soluts orgànics deguda a la percolació des del sòl.
 Biolixiviació, l'extracció de determinats metalls fent ús de bacteris.